Jozo Andrić (likovni umjetnik)
 Jozo Andrić (provincijal), provincijal Bosne Srebrene 1916. – 1919.